Ханна Монтана — американський комедійний музичний серіал.
 Ханна Монтана — фільм, знятий за мотивами телесеріалу «Ханна Монтана».